Баргуна:

 Баргуна — город на юге Бангладеш.
 Баргуна — округ на юге Бангладеш, в области Барисал.